Sine er en alternativ stavemåde af det nordiske pigefornavn Signe (se dette).

Kendte personer 
 Sine Bundgaard, dansk sopran
 Sine Vig Kjærgaard, dansk popsanger
 Sine Bach Rüttel, dansk sanger og banjospiller
 Sine Sunesen, dansk jurist

Andet 
 SINE – forkortelse for SIkkerhedsNEttet